Michelangelostraat (Almere)
 Michelangelostraat (Amsterdam)
 Michelangelolaan (Eindhoven)
 Michelangelostraat (Nijmegen)
 Michelangelostraat (Lent)
 Michelangelostraat (Rotterdam)